Казаки́-разбо́йники — детская игра, популярная в XX веке. В игре принимают участие две команды. Существуют различные варианты игры, характерные для местности и национального состава. Как утверждает одна из книг начала XX века, по правилам, пойманных разбойников даже наказывали ударами ремня по спине.

Название игры 
Название игры взято из жизни, поскольку её правила имитируют действительность: в царской России казаки являлись народной самообороной, охраняя мирное население от набегов разбойников. Точных данных о времени возникновения игры нет, но известно, что играли в неё ещё до революции.

История игры 
Существует мнение, что игра возникла в XVI веке, когда городовые казаки из поселений за вознаграждение ловили «воровских» казаков.

Известный сатирик М. Задорнов в очерке «Чечня: антикварные грабли России» из цикла рассказов «Мамы и войны» по-своему трактует название игры, объясняя сам термин «казаки-разбойники» необузданным вольным характером казачьего сословия, которое было «самым буйным, не поддающимся воспитанию российским сословием». С этим трудно согласиться, поскольку даже в правилах игры (см. ниже) речь идёт о двух командах, одна из которых называется «казаки», а вторая «разбойники».

Тем не менее, в истории встречается немало примеров трактовки данной игры на свой манер. Так, одна версия утверждает, что возникновение игры в «Казаки-разбойники» тесным образом связано с кавказской войной XIX века. Казаки действительно принимали активное участие в той войне и, при внимательном рассмотрении, отголоски тех событий можно углядеть в правилах современной игры.

Описание и правила игры 
Как уже было сказано, в «Казаки-разбойники» играют по-разному. Если не принимать во внимание мелкие нюансы, все вариации можно свести к двум версиям. Участники делятся на казаков и разбойников. Казаки должны поймать всех разбойников (они дотрагиваются до разбойников и говорят: «красная печать, никому не убегать»). У казаков есть штаб. Разбойники должны придумать два пароля или больше. Один правильный, а остальные неправильные.
Задача разбойников — захватить штаб казаков, но казаки их ловят. Разбойники могут подбегать друг к другу и говорить «зелёная печать, можно убегать», тем самым они освобождают другого разбойника. Разбойники могут захватить штаб только вместе и во время игры. Ни одни, ни другие не имеют права ходить по отдельности. Казаки не имеют права ходить возле штаба туда-сюда. Казаки, после того как поймали разбойников, будут их пытать. Разбойники могут терпеть, но когда им надоест терпеть, они говорят любой пароль, и казаки определяют, правильный он или нет. Если они угадали, то казаки побеждают; если нет, то разбойники могут убежать и захватить штаб, тем самым они побеждают.

Стандартные правила игры 
Играют от шести человек и более (чем больше, тем лучше).

Играющие оговаривают территорию, на которой будет проходить игра. Разделившись на две команды, они по жребию определяют, кто будет играть за «казаков», а кто за «разбойников». Иногда выбираются атаманы.

«Разбойники» совещаются и загадывают кодовое слово (секретный «пароль»). Может быть не слово, а пароль 13245 и т. д., максимум 8 цифр.

По сигналу «разбойники» убегают прятаться («казаки» не должны подглядывать). Путь передвижения обозначается с помощью стрелок на асфальте и других поверхностях (стенах, заборах), чтобы у «казаков» были подсказки, где искать. Чаще всего вначале команда бежит вместе, затем разделяется, чтобы запутать соперников. Чем быстрее «разбойники» убегают и чем запутаннее рисуют стрелочки, тем у них больше шансов надёжно спрятаться.

«Казаки» в это время обустраивают «темницу» и придумывают, как будут «пытать» пленных. Через оговорённый промежуток времени (обычно 15-20 минут) «казаки» отправляются искать «разбойников». Найденного разбойника ловят («пятнают») и отводят в темницу (он не имеет права вырываться и убегать).

Некоторые источники утверждают, что «казак», поймавший «разбойника», остаётся в «темнице», сторожить его. В других говорится о страже (1-2 человека), которая постоянно следит за «разбойниками» в «темнице», а «казаки» могут бежать ловить остальных.

В «темнице» «разбойников» «пытают» (щекочут, подсовывают насекомых, жгут крапивой, кидают на землю, дают подзатыльник). Виды «пыток» заранее оговариваются: они не должны быть жестокими или обидными.

Задача «казаков»: выведать секретное слово-пароль.

«Казаки-разбойники» в искусстве

«Казаки-разбойники» в литературе 
 «Казаки-разбойники» — повесть Л. Матвеевой о девятилетней девочке Любке. Действие произведения разворачивается в первой половине XX века. Дети играют в «Казаки-разбойники» и, по сюжету, ловят настоящего шпиона.
 «Казаки-разбойники» — сказочная повесть Макса Фрая. По сюжету дети, заигравшись в «Казаки-разбойники», попадают в сказочный лес.
 «Казаки-разбойники» — роман Владимира Угрюмова из детективной серии «Шпион президента». Сама игра в романе не упоминается, но в рекламе книги используется сравнение: «Детская игра в „Казаки-разбойники“ превратилась в смертельно опасную забаву взрослых».
 «Казаки-разбойники» — роман Юрия Волошина в жанре альтернативной истории. Прямых пересечений с игрой нет. Совпадение названий обусловлено тем, что герои книги — казаки, волею судьбы вынужденные стать пиратами.

«Казаки-разбойники» в кино 
 «Казаки-разбойники» — художественный фильм Валентина Козачкова, снятый на Одесской киностудии в 1979 году. В основу сценария легла повесть П. Берна «Лошадь без головы», рассказывающая о школьниках из небольшого приморского городка, которые в послевоенные годы помогают милиции поймать и обезвредить преступников.
 «Казаки-разбойники» — четырёхсерийный телевизионный фильм Константина Статского, снятый в  году кинокомпанией Телесто. На официальном сайте Телесто о фильме написано буквально следующее:

«…Юные беглецы, которые поначалу воспринимают своё положение, как детскую игру „Казаки-разбойники“, вскоре оказываются в атмосфере подозрительности и смертельного страха. Опасного незнакомца ребята называют Леший и с ужасом понимают, что „Казаки-разбойники“ оборачиваются для них игрой на выживание».

См. также 
 Детские игры
 Двенадцать палочек

Источники и примечания

Ссылки 
 
 
 «Казаки-разбойники» в Толковом словаре Ожегова

Детские игры
Дворовые игры
Русские народные игры